Jaisinghnagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jaisinghnagar (ort i Indien, Shahdol), Madhya Pradesh, 
 Jaisinghnagar (ort i Indien, Sāgar), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar